Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sainte-Austreberthe – Passo di Calais
 Sainte-Austreberthe – Senna Marittima